Sár (település)
Sárvíz (folyó)
Sárfolyó (Lajta)
Kissár falu Romániában, Szatmár megyében
Soroksár